Пол Пфайффер (Paul Pfeiffer, 1966, Гонолулу, живёт и работает в Нью-Йорке) — современный художник.

Биография и творчество 
Пол Пфайффер родился в 1966 в Гонолулу, Гавайи, большую часть детства провел на Филиппинах. Он переехал в Нью-Йорк в 1990, учился в Художественном институте Сан-Франциско, в Хантерском колледже в Нью-Йорке, участвовал в Независимой образовательной программе Музея Уитни.

В видео, скульптуре и фотографии Пфайффер использует современные компьютерные технологии, чтобы выявить роль, которую средства массовой информации играют в формировании сознания. В серии видеоработ, посвященных профессиональному спорту (баскетболу, боксу, хоккею), Пфайффер отделяет тела игроков от игры, переключая внимание наблюдателя на зрителей, трофеи и спортивную экипировку.

Представленные на небольших экранах и часто зацикленные, эти интимные и идеализированные видеоработы являются размышлением о вере, желании и современной культуре, одержимой знаменитостями. Многие работы Пфайффера приглашают зрителя использовать воображение или проецировать собственные страхи и желания на объект искусства.

Несколько скульптур Пфайффера включают жуткое воспроизведение реквизита из голливудских триллеров, таких как «Полтергейст», а также миниатюрные диорамы из фильмов, включая «Изгоняющего дьявола» и «The Amityville Horror».

Называя свои видео работы «видеоскульптурами», Пфайффер смешивает средства и подходы, используя найденные видео и образы из популярной культуры. Большинство работ художника исследуют отношения между расами, религиями, коммерцией, искусством и философией.

В видео «John 3:16» (2000), для которого использованы архивы НБА, Пфайффер показывает событие с точки зрения мяча. Сам мяч остается неподвижным в центре экрана, в то время как руки игроков, корзины и игровое поле появляются и исчезают в кадре. Видео демонстрируется на миниатюрном экране, дизайн которого разработан художником. Эта работа способствовала появлению второго, более амбициозного проекта «Morning after the Deluge» (2003). Видео создано совмещением двух записей — восхода и захода солнца.

Пфайффер является обладателем многих наград и стипендий, в 2003 передвижная выставка его работ была организована MIT List Visual Arts Center и Музеем современного искусства в Чикаго.

Персональные выставки

Примечания

Ссылки 
 Музей Гуггенхайма
 Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Вашингтон
 Галерея Гагосяна
 Искусство в 21 веке: Пол Пфайффер
 Thomas Dane Gallery
 ArtNet
 ArtFacts
 Castello di Rivoli Museum of Contemporary Art, Торино
 Музей Уитни

Современные художники США
Видеоартисты США
Выпускники Хантерского колледжа
Выпускники Института искусств Сан-Франциско